Лос Сируелитос има више значења:

 Лос Сируелитос (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Сируелитос (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику